Мтеза, или Мутеса I (1837—1884) — султан среднеафриканской страны Буганда.

Биография 
Был известен своим гостеприимством, которое он оказал Спику,  , Бакеру, Стэнли, Фелькину и Вильсону. Имел местопребывание в Рубаге, к северу от Виктория-Нианца. В 1871 году обратился в ислам. Он содержал армию в 3000 воинов и большую флотилию судов на озере и покровительствовал европейцам, в том числе и миссионерам, несмотря на бесплодные попытки последних обратить его в христианство. В 1882 году Мтеза отправил посольство к английской королеве. Умер в 1884 году. Преемник его   изменил политику Мтезы: он известен умерщвлением миссионера епископа Ганнигтона и враждой с Эмин-пашей, губернатором египетской экваториальной провинции.

Примечания

Литература 
 

Правители Буганды